Masa est prénom masculin japonais.
Il peut s'écrire 正雄, 正夫, 正生, 正男, 正郎, 雅雄, 雅央, 雅夫, 雅勇, 雅男, 昌雄, 昌夫, 昌男, 昌郎, 昌大, 政雄, 政夫, 政男, 政於, 征夫, 優夫, 聖雄, 利生, 将雄, 将夫 ou 眞男.

 Masao Adachi (足立 正生, 1939-), cinéaste et théoricien critique japonais
 Masao Arai (荒井 政雄, 1949-), lutteur japonais spécialiste de la lutte libre
 Masao Azuma (1971-), pilote de Grand Prix moto sur circuit
 Masao Harada (原田 正夫, 1912-2000), athlète japonais spécialiste du saut en longueur et au triple saut
 Masao Horino (堀野 正雄, 1907-1998), photographe japonais
 Masao Inoue (井上正夫, 1950-1881), acteur
 Masao Itō (伊藤正男, 1928-2018) est un neuroscientifique japonais
 Kato Masao (加藤正夫, 1947-2004), joueur de go 
 Masao Kawai (河合 雅雄, 1924-), primatologue japonais
 Masao Kiba (木場 昌雄, 1974-), footballeur japonais né le 
 Masao Koga (古賀 政男, 1904-1978), musicien japonais
 Masao Kume (久米 正雄, 1891-1952), poète et dramaturge japonais
 Masao Maruyama 
 Masao Maruyama (丸山 正雄, 1941-), producteur de séries télévisées et d'animes
 Masao Maruyama (politologue) (丸山 眞男, 1914-1996), politologue
 Masao Maruyama (丸山 政男, 1899-1957), général japonais
 Masao Miyoshi (三好将夫, 1928-2009), spécialiste en littérature
 Masao Nozawa (野澤 正雄), footballeur japonais
 Masao Ōba (大場 政夫, 1949-1973), boxeur japonais
 Masao Ono (大埜 正雄, 1923-), footballeur japonais
 Masao Shimizu (清水将夫, 1908-1975), acteur
 Masao Sugimoto (杉本 雅央, 1967-), footballeur japonais
 Sugiuchi Masao (杉内雅男, 1920-2017), joueur de go 
 Masao Takada (高田 正夫), footballeur japonais
 Masao Takemoto (竹本正男, 1919-2007), gymnaste japonais
 Masao Uchino (内野 正雄, 1934-), footballeur japonais
 Masao Yamaguchi (山口 昌男, 1931-2013), anthropologue japonais
 Masao Yamamoto (山本昌男, 1957-), photographe japonais
 Masao Yoshida (吉田 昌郎, 1955-2013), ingénieur nucléaire japonais

Personnage de fiction 
 Masao Tachibana, personnage du manga Captain Tsubasa

Prénom japonais
Homonymie de prénom